Brown Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Brown Township, du comté de Champaign dans l'Illinois.
 Brown Township, du comté de Linn en Iowa.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships